Жары — деревня в Петушинском районе Владимирской области России. Входит в состав Петушинского сельского поселения.

География 
Расположена в 18 км на север от Петушков.

История 
Деревня основана помещиком Салтыковым в первой половине XVIII века, входила в состав Ново-Спасского прихода.

В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Жаровской волости Покровского уезда Владимирской губернии, с 1921 года — в составе Орехово-Зуевского уезда Московской губернии, с 1924 года — в составе Воспушенской волости. В 1859 году в деревне числилось 60 дворов, в 1905 году — 91 дворов, в 1926 году — 101 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Жаровского сельсовета Петушинского района Московской области, с 1944 года — в составе Владимирской области, с 1945 года — в составе Покровского района, с 1954 года — в составе Костинского сельсовета, с 1960 года — в составе Петушинского района, с 1984 года — в составе Аннинского сельсовета, с 2005 года — в составе Петушинского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Петушинского района
Населённые пункты Покровского уезда